Moderator je lahko

 Moderator v televizijski oddaji
 Moderator v radijski oddaji
 Moderator foruma
 Moderator (reaktor)